Psycho EP, pubblicato nel maggio del 2004, è il primo EP del gruppo SHW. Il disco contiene anche il videoclip del brano inedito "Momentary Visions"...

Tracce